

Борувець — село в гміні Курник Познанського повіту Великопольського воєводства
 Борувець — село в гміні Островіте Слупецького повіту Великопольського воєводства